Florence Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Florence Creek (Cloncurry River), Nebenfluss des Cloncurry River in Queensland
 Florence (Hale River), Nebenfluss des Hale River im Northern Territory